De Grand Prix-wegrace van Australië 2006 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 17 september 2006 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Álvaro Bautista werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Door een crash tussen Lukáš Pešek en Mattia Pasini werd de race tijdens de eerste ronde stilgelegd. Later werd de race herstart over een afstand van vijftien ronden. Coureurs die in het eerste deel van de race waren uitgevallen, mochten niet deelnemen aan de herstart.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Australië